Aymon de Faucigny peut faire référence à :
 Aymon  de Faucigny, seigneur de Faucigny (1126-1168) ;
 Aymon II de Faucigny, seigneur de Faucigny (1202-1253).

Maison de Faucigny